Osoby:
 Hans-Dieter Weihs – niemiecki as myśliwski
 Oskar Weihs – austriacki polityk

Inne:
 Weis
 Weiß
 Weiss
 Weisz